

Letteratura 
 Piuttosto, la morte (Accident Prone) – romanzo di John Penn, nr. 2077 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 Accident Prone – singolo degli Status Quo del 1978, dall'album If You Can't Stand the Heat
 Accident Prone – album di Ira Losco del 2005